Fornelos de Cova es un lugar situado en la parroquia de Covelo, del municipio de Viana del Bollo, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Viana del Bollo